Димитър Македонски може да се отнася за:

 Димитър Македонски, българин от Македония, който взема участие в националноосвободителните борби на румънците
 Димитър Попгеоргиев, наричан и Димитър Македонски (1840 – 1907), български революционер, водач на Кресненско-Разложкото въстание
 Димитър Македонски (1844 – 1912), български просветен и революционен деец от село Скребатно, Неврокопско
 Димитър Македонски (1847 – 1898), български просветен деец от село Емборе, Кайлярско
 Димитър Иванов Николов, наречен Македонски (1861/62 – 1917), български революционер и строител от село Прогър, Корчанско
 Димитър Македонски (1914 – 1993), български художник от село Дърманци, Врачанско, по поризход от Костурско